Abbazia territoriale della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni – abbazia fondata nel 988
 Complesso della Santissima Trinità – complesso di Venosa la cui chiesa fu consacrata nel 1059
 Abbazia della Santissima Trinità – abbazia di Mileto eretta nel 1089 e non più esistente
 Abbazia della Santissima Trinità – abbazia benedettina francese in Normandia

Pagine correlate 
 Monastero della Santissima Trinità